Ole Steen Hansen har flere betydninger:

 Ole Steen Hansen (erhvervsmand)
 Ole Steen Hansen (oversætter)